Miejscowości w Portoryko:
 Gurabo – miejscowość w gminie Gurabo
Gminy w Portoryko:
 gmina Gurabo (ang. Gurabo Municipio) w Portoryko